Adolf-von-Elm-Hof steht für:

 Adolf-von-Elm-Hof (Barmbek-Nord), ein Großwohnblock im Stadtteil Barmbek-Nord, Bezirk Hamburg-Nord
 Adolf-von-Elm-Hof (Eißendorf), eine Straße sowie ein denkmalgeschützter Gebäudekomplex im Stadtteil Eißendorf, Bezirk Hamburg-Harburg